Per-Erik Eklund, švedski hokejist, * 22. marec 1963, Stockholm, Švedska.

Eklund je v švedski ligi igral za klube Stocksunds IF, AIK IF in Leksands IF, v sredini svoje kariere pa je devet sezon igral v ligi NHL, za kluba Philadelphia Flyers in Dallas Stars, za prvega kar osem zaporednih sezon. V ligi NHL je nastopil na 594-ih tekmah rednega dela, na katerih je dosegel 120 golov in 335 podaj, ter 50-ih tekmah končnice, na katerih je dosegel 10 golov in 36 podaj. V sezoni 1982/83 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista, v sezoni 1983/84 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1994/95 pa je bil najboljši po točkah in podajah v švedski ligi. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in treh srebrnih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 126-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Stocksunds IF
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stocksunds IF
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 17
| 8
| 2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stocksunds IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 19
| 13
| 20
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 23
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 13
| 17
| 30
|
| 14
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 9
| 18
| 27
|
| 24
|
| 6
| 6
| 7
| 13
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 16
| 33
| 49
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 85/86
|
| 70
| 15
| 51
| 66
|
| 12
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 86/87
|
| 72
| 14
| 41
| 55
|
| 2
|
| 26
| 7
| 20
| 27
|
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 87/88
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 87/88
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 88/89
|
| 79
| 18
| 51
| 69
|
| 23
|
| 19
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 89/90
|
| 70
| 23
| 39
| 62
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 7
| 8
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 90/91
|
| 73
| 19
| 50
| 69
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 51
| 7
| 16
| 23
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 55
| 11
| 38
| 49
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 48
| 1
| 16
| 17
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 93/94
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 32
| 13
| 36
| 49
|
| 12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 30
| 6
| 17
| 23
|
| 6
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 36
| 6
| 16
| 22
|
| 10
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 38
| 8
| 18
| 26
| +4
| 18
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 37
| 8
| 17
| 25
| +5
| 10
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -3
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 964
| bgcolor="#7FFF00" | 231
| bgcolor="#7FFF00" | 540
| bgcolor="#7FFF00" | 771
| bgcolor="#7FFF00" | +21
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Stocksunds IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Leksands IF